Toto je seznam obcí v departementu Marne ve Francii, jichž je celkem 620:

Reference 

 
Marne